Filipovići je lahko:
 Filipovići, Hrvaška
 Filipovići, Srbija